European Open 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 25 februari och 3 mars 1996 i Valletta, Malta. John Parrott vann turneringen efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 9–7.

Händelser i samband med turneringen
Det var många sensationella resultat i första omgången. Ronnie O'Sullivan, Steve Davis, Jimmy White och Alan McManus åke alla ut mot betydligt mer okända spelare, och John Higgins och Mark Williams åkte ut mot två gamla världsmästare på nedgång: Higgins mot Joe Johnson och Williams mot landsmannen Terry Griffiths.
Higgins hade för övrigt just vunnit International Open, men vann trots detta inte ett enda frame mot Joe Johnson!
Ronnie O'Sullivan har hittills bara tagit sig förbi första omgången två gånger denna säsong.
John Parrott vann sin nionde och sista rankingtitel. Sex av dessa har varit i turneringar utanför Storbritannien.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Malta
Snookersäsongen 1995/1996
1996